Ха́ст ( и ) — финская и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Хаст, Анне (род. 1993) — нидерландская шахматистка, гроссмейстер (2015) среди женщин. 
 Хаст, Миикка (род. 1981) — финский сноубордист.
 Хаст, Сес (1938—2019) — нидерландский шоссейный велогонщик.
 Хаст, Яков Соломонович (1873—1953) — российский и советский художник-портретист.
  (род. 1976) — финский пловец и триатлонист.